tryskacz – element instalacji montowanej w budynkachw celu ochrony przed pożarami,
 tryskacz – jedna z nazw zwyczajowych gatunku rośliny z rodziny dyniowatych